Archon (auch Archont, Plural Archonten; griechisch ἄρχων árchōn ‚Herrschender‘) bezeichnet:
 Archon (Amt), einen Amtsträger in der griechischsprachigen oder griechisch beeinflussten Antike und im Mittelalter
 Archon (Athen), einen Regierungsbeamten im antiken Athen
 bei Platon den Titel der Herrscher einzelner Provinzen des sagenhaften Reiches von Atlantis
 Archon (Byzanz), einen Titel im Byzantinischen Reich
 Archon (Gnosis), ein weltbeherrschendes, böswilliges Geistwesen in der Gnosis
 einen sehr alten Kern einer Kontinentalplatte, siehe Kraton
 Archon (Computerspiel), ein Computerspiel von Electronic Arts aus dem Jahr 1983
 Archon (Aisne), eine Gemeinde in Frankreich
 Archon (Gattung), eine Gattung der Ritterfalter

 Archon (Satrap) († 321 v. Chr.), makedonischer Feldherr und Satrap von Babylonien
 Archon von Aigeira, 187 v. Chr. Stratege des achäischen Bundes